Департамент Федерасьон  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 3760 км². Население — 68736 человек. Плотность населения — 18,30 чел./км².

Административный центр — Федерасьон.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с провинцией Корриентес
на востоке — с Уругваем
на юге — с департаментом Конкордия
на западе — с департаментом Федераль
на северо-западе — c департаментом Сан-Хосе-де-Фелисьяно

Административное деление
Департамент включает 6 муниципалитетов:
Федерасьон
Чахари
Лос-Конкистадорес
Сан-Хайме
Санта-Ана
Вилья-дель-Росарио

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос